Михаи́л Бори́сович Воло́шин (14 мая 1953, Бухарест, Румыния — 20 марта 2020) — советский и американский физик-теоретик.

Биография 
Родился 14 мая 1953 года в Бухаресте (Румыния), где его отец, советский инженер-нефтяник, был в длительной командировке. В 1970 году окончил московскую Пятьдесят седьмую школу. Участвовал в IV Международной физической олимпиаде (1970) в Москве, взяв золотую медаль, став абсолютным победителем наряду с ещё четырьмя участниками. 

В 1970 году был принят без экзаменов, как победитель международной олимпиады, на факультет общей и прикладной физики МФТИ. Учился на кафедре физики элементарных частиц, которой руководил К. А. Тер-Мартиросян. В 1974 году опубликовал свою первую научную работу (в соавторстве с И. Ю. Кобзаревым и Л. Б. Окунем), посвящённую теоретическому исследованию ложного (метастабильного) вакуума. Окончив МФТИ в 1976 году, поступил в Институт теоретической и экспериментальной физики, где через год (в 1977) защитил кандидатскую диссертацию под руководством Л. Б. Окуня. В 1983 году защитил докторскую диссертацию, посвящённую свойствам ипсилон-мезонов (боттомониев). Академия наук СССР наградила его премией и медалью по физике в 1983 году за цикл работ «Свойства тяжёлых кварковых систем вне теории возмущений квантовой хромодинамики». 

В 1990 году эмигрировал в США, где работал профессором в Миннесотском университете вместе со своими коллегами Аркадием Вайнштейном и  Михаилом Шифманом. С 1990 года преподаватель в , на факультете естественных наук. С 2007 года в течение 6 лет занимал должность директора ИТФ им. Файна. Преподавал в . Fellow Американского физического общества с 1997 года. Автор многих замечательных результатов в квантовой теории поля и физике элементарных частиц, в частности, в физике кваркония. 

В 2001 году Американское физическое общество присудило ему и американским физикам  Натану Изгуру и Марку Вайзу премию Сакураи «За разработку метода разложения  по массам тяжелых кварков и за открытие симметрии тяжелых кварков в квантовой хромодинамике, приведших к созданию количественной теории распадов с- и b-адронов». Лауреат премии Гумбольдта 2004 года. Автор более 250 научных работ.

Умер 20 марта 2020 года от лимфомы.

Семья 
Жена Наталья, сыновья Алексей и Михаил Волошины.

Библиография

Книги

Статьи

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 Доктора наук и члены РАН

Математики XX века
Математики XXI века
Доктора физико-математических наук
Математики США
Математики СССР
Преподаватели Миннесотского университета
Выпускники и ученики школы № 57 (Москва)
Выпускники Московского физико-технического института
Физики-теоретики СССР
Физики-теоретики США
Победители Международных олимпиад школьников